Agincourt steht für:

 eine französische Gemeinde, siehe Agincourt
 den früheren Namen der französischen Gemeinde Azincourt
 mehrere Schiffe der britischen Marine, siehe HMS Agincourt

Geschichte:

 Schlacht von Azincourt (1415), eine berühmte Schlacht des Hundertjährigen Krieges